Бітково — село в Польщі, в гміні Ґолдап Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Бітково — село в Польщі, у гміні Філіпув Сувальського повіту Підляського воєводства